Двадцать третий чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 15 сентября 1968 года по 11 мая 1969 года. Победителем стал московский «Спартак».

Регламент 
В этом сезоне турнир проходил по новой схеме. Прошло переименование дивизионов. Вторая группа стала называться второй подгруппой первой группы, первая группа, соответственно, стала первой подгруппой. Третья группа получила наименование второй. Турнир в высшем дивизионе проходил в два этапа – после предварительного двухкругового этапа 6 лучших команд разыгрывали медали, 6 последних участвовали в турнире второй подгруппы, таким образом фактически проходил переходный турнир между подгруппами, что давало возможность сменить составы дивизионов наполовину.

Класс «А». Первая группа. Первая подгруппа 
К играм в высшем дивизионе допустили 10 лучших команд прошлого сезона, победителя второй группы, и команду выигравшую переходный турнир между группами.

Предварительный этап 
Матчи прошли с 15 сентября по 15 декабря. Половина команд, занявших нижние места, играли с командами второй подгруппы за право остаться в высшем дивизионе. Остальные продолжили борьбу за медали.

Финал 
Матчи прошли с 11 декабря по 11 мая. Турнир прошёл в 4 круга, кроме того, учитывались результаты матчей между командами на предварительном этапе.
Удачно проведя игры с основным конкурентом, московский «Спартак» завоевал золотые медали.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Александр Якушев («Спартак» Москва) – 50 шайб
Вячеслав Старшинов («Спартак» Москва) – 40 шайб
Валерий Харламов (ЦСКА) – 37 шайб
Борис Михайлов (ЦСКА) – 36 шайб
Анатолий Фирсов (ЦСКА) – 28 шайб
Владимир Петров (ЦСКА) – 27 шайб
Валерий Чекалкин («Автомобилист» Свердловск) – 27 шайб
Александр Мальцев («Динамо» Москва) – 26 шайб
Владимир Расько («Крылья Советов» Москва) – 26 шайб
Владимир Юрзинов («Динамо» Москва) – 24 шайбы

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

10 лучших арбитров сезона 

 А. Сеглин (Москва)
 Ю. Карандин (Новосибирск)
 Р. Сахаровский (Горький)
 Л. Гусев (Москва)
 В. Домбровский (Челябинск)
 М. Кириллов (Ленинград)
 А. Захаров (Москва) 
 Н. Морозов (Москва) 
 А. Гурышев (Москва)
 Ю. Агапов (Ленинград)

Факты чемпионата

Результаты матчей
Самый крупный счёт был зафиксирован в матче ЦСКА с «Крыльями Советов» – 16-1. Ещё 4 матча закончились с разницей в 10 шайб. 
Самыми результативными стали матчи ЦСКА с киевским «Динамо» – 14-4, и «Крыльями Советов» – 16-1. 
Наименее результативным стал матч «Химик» - СКА – команды не забросили ни одной шайбы.

Класс «А». Первая группа. Вторая подгруппа 
26 сентября начались матчи второй подгруппы. Среди участников были команды прошлогодней, тогда ещё второй группы, кроме первой и двух последних команд, худшая команда высшего дивизиона и две лучшие команды третьей группы. 7 декабря к ним присоединились 6 команд первой подгруппы, игравших между собой только 2 матча, в зачёт остальных шли игры предварительного этапа. Турнир продолжился до 4 мая.
Ни одной из команд второй подгруппы не удалось обойти клубы высшего дивизиона, впервые за последние 18 сезонов в нём не появилось новых участников. «Восход» и новосибирский СКА заняв нижние места перешли во вторую группу.

Класс «А». Вторая группа 
Количество команд было увеличено с 16 до 22. К участию были допущены команды прошедшего сезона, кроме победителей, перешедших в первую группу, две последние команды прошлогоднего более высокого дивизиона и две лучшие команды класса «Б». Также было решено допустить команды «Буревестник» Челябинск (4-е место в финале класса «Б»), «Торпедо» Ульяновск, «Строитель» Кемерово (3-е и 4-е места в полуфинальной группе класса «Б»),  (2-е место в 7-й зоне класса «Б»). 
Участники были разделены на 2 зоны, победители зон получали право играть во второй подгруппе первой группы.

Западная зона 
Матчи прошли с 10 ноября по 14 марта. Ярославское «Торпедо» завоевало право играть в первой группе.

Восточная зона 
Матчи прошли с 10 ноября по 24 марта. Алма-Атинский «Автомобилист» завоевал право играть в первой группе.

Класс «Б» 
Количество участников увеличилось с 66 до 68.

Предварительный этап 
Игры прошли в 7 зонах в 4 круга. Из пяти зон по две лучшие команды выходили в полуфинал, из дальневосточной и 6-й зоны выходило по одной команде.

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона

6-я зона

7-я зона (Казахская ССР)

Полуфиналы 
По итогам однокруговых турниров по 2 лучшие команды выходили в финал.

1-я полуфинальная группа 
Матчи прошли с 28 февраля по 7 марта в Ухте.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Виктор Семейнов («Юность»)
 Лучший защитник – Владимир Борисов («Нефтяник»)
 Лучший нападающий – Виктор Мясин (СКА)
 Лучший бомбардир – Николай Игайкин (СКА)
 Приз самому молодому участнику – Павел Алабин («Нефтяник»)

2-я полуфинальная группа 
Матчи прошли с 28 февраля по 7 марта в Рудном.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Иван Дементьев («Горняк»)
 Лучший защитник – Герман Паклин («Шофёр»)
 Лучший нападающий – Борис Новиков («Заря»)
 Лучший бомбардир – Борис Новиков («Заря»)

Финал 
Матчи прошли с 15 марта по 22 марта в Ухте. «Локомотив» и СКА завоевали право выступать в классе «А». 
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Александр Кузьмин («Локомотив»)
 Лучший защитник – Владимир Борисов («Нефтяник»)
 Лучший нападающий – Виктор Печенин («Шофёр»)
 Лучший бомбардир – Юрий Фролкин (СКА)
 Лучший разыгрывающий игрок – Николай Савосько («Локомотив»)
 Приз самому молодому участнику – Павел Алабин («Нефтяник»)
 Приз за справедливую игру – «Нефтяник»

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1968-69 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1965/1966 - 1969/1970. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1955/1956 - 1969/1970. Справочник. Москва. 2012.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1968-1969
 http://www.hockeystars.ru/art1969.php
 Наша история. Часть 23. 1968-1969

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1968 год в хоккее
1969 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1968 году
Чемпионаты СССР в 1969 году